Huben heißen folgende geographischen Objekte:

 Huben (Aschau im Chiemgau), Ortsteil der Gemeinde Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Huben (Raubling), Ortsteil der Gemeinde Raubling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Huben (Rimsting), Ortsteil der Gemeinde Rimsting, Landkreis Rosenheim, Bayern

 Huben (Gemeinde Groß Sankt Florian), Ortsteil von Groß Sankt Florian, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Huben (Gemeinde Längenfeld), Ortschaft von Längenfeld, Tirol
 Huben (Gemeinde Matrei in Osttirol), Ortsteil von Matrei in Osttirol

 Huben TG, Stadtteil von Frauenfeld, Kanton Thurgau

Außerdem kommt der Begriff als Familienname vor: 

 Lubentius Huben († 1740), kurpfälzischer Regierungsrat in Mannheim 

Siehe auch:
 Hube
 Houben